Skeleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Skeleton Township (Garfield County, Oklahoma)
 Skeleton Township (Kingfisher County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Skelton Township